
Molekulska formula -{C4H4O3}- se može odnositi na:

 Sukcinski anhidrid
 Tetronska kiselina
 5-Hidroksi-2(5H)-furanon